St. Petersburg Ladies Trophy 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2019 z cyklu St. Petersburg Ladies Trophy rozgrywany w dniach 28 stycznia–3 lutego 2019 roku w Petersburgu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 823 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Rosji
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019